Истаравшан может означать:

 Истаравшан — город.
 «Истаравшан» — футбольный клуб.